Il singolare dell'ATP Volvo International 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro David Wheaton.

Brad Gilbert ha battuto in finale 7–5, 6–0 Jim Pugh.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1989